«Dios los cría» puede referirse a:

 Inicio del refrán "Dios los cría, y ellos se juntan".

Cine 
 Dios los cría (1953), película mexicana dirigida por Gilberto Martínez Solares.
 Dios los cría (1977), película mexicana dirigida por Federico Curiel.
 Dios los cría (1979), película puertorriqueña dirigida por Jacobo Morales.
 Dios los cría 2 (2004), película puertorriqueña dirigida por Jacobo Morales.
 Dios los cría (1991), película argentina dirigida por Fernando Ayala.

Música 
 Dios los cría (1993-), banda de Argentina.
 Dios los cría, álbum musical de Andrés Calamaro (2021).